Меря — давній фіно-угорський народ
 Село Казанське Павлово-Посадського району Московської області до 1863 року офіційно йменувалось «Меря», перейменоване «згідно з вироком державних селян».
 Мери () — село в Істринському районі Московської області, до XVII—XVIII ст. також відоме під назвою «Меря». Хоча плем'я меря мешкало переважно на територіях, розташованих на схід від Москви, окремі вкраплення етносу траплялися і західніше.
 Мер'я (Ярва) — село в Естонії.

Примітки